Fréhel – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Côtes-d’Armor
 Fréhel (właśc. Marguerite Boulc’h; 1891–1951) – francuska piosenkarka i aktorka